Lewenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Maciej Lewenstein (* 1955), polnischer Physiker
 Oscar Lewenstein (1917–1997), britischer Theater- und Filmproduzent
 Wladimir Iossifowitsch Lewenstein (1935–2017), russischer Mathematiker

Siehe auch:
 Levenstein